Il Bank Austria Tennis Trophy 1998 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 24ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, 
che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 1998. 
Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 12 al 19 ottobre 1998.

Campioni

Singolare maschile 

 Pete Sampras ha battuto in finale  Karol Kučera 6–3, 7–6 (7–3), 6–1

Doppio maschile 

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek hanno battuto in finale  David Adams /  John-Laffnie de Jager 7–5, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1998